Etihad Aldar Spyker F1 Team — нидерландская автогоночная команда, представляющая собой подразделение автомобильной компании Spyker Cars. Команда принимала участие в гонках Формулы 1 в  году.

История 

В 1991 году команда Jordan Grand Prix стала выступать в «Формуле-1».

В 2005 году продана группе «Мидланд», в результате — в 2006 году переименована в Midland (MF1 Racing).

В конце 2006 года команда была продана компании Spyker Cars NV, и в  году участвовала в чемпионате Формулы-1 под названием Spyker, заняв в чемпионате 10 место (опередив только дисквалифицированную команду McLaren).

Лучшими достижениями команды стали несколько кругов лидирования Маркуса Винкельхока на Гран-при Европы в Нюрбургринге и 8 место Адриана Сутиля на Гран-при Японии на Фудзи Спидвей.

В октябре 2007 году команда выкуплена индийским бизнесменом Виджаем Маллья и с  по 2018 год выступала под названием Force India F1.

Результаты в Формуле-1 (сезон 2007)

Ссылки 
 Официальный сайт Spyker F1 Team

Спайкер
Автогоночные команды Нидерландов